Аустроугарска окупација може бити:
 Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине (1878—1908)
 Аустроугарска окупација Србије (1915—1918)
 Аустроугарска окупација Црне Горе (1916—1918)
 Аустроугарска окупација Албаније (1916—1918)